Чемпіонкою США 2022 року стала польська тенісистка Іга Швйонтек, здодавши в фіналі Унс Джабір з Тунісу з рахунком 6–2, 7–6(7–5).

Минулорічна чемпіонка Емма Радукану вже в першому колі програла Алізе Корне.

Серена Вільямс намагалася зрівнятися з  Маргарет Корт за кількістю виграних мейджорів і здобути рекордний за Відкриту еру сьомий титул чемпіонки США, однак вона поступилася в третьому колі Айлі Томлянович.  Це був останній для Вільямс турнір перед завершенням кар'єри, яка почалася 24 роки тому дебютом на відкритому чемпіонаті США 1998 року.

Алізе Корне грала в 63-му мейджорі поспіль, перевищивши досягнення  Ай Сугіями.

Уперше на Чемпіонаті США застосвувався тайбрейк до 10 очок у вирішальному сеті.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Дарія Снігур.

У першому колі Снігур обіграла румунку Сімону Халеп, Ястремська програла американці Медісон Кіз, Калініна переграла американку Бернарду Перу, Цуренко поступилася американці Медісон Кіз, а Костюк перемогла єгиптянку Маяр Шеріф.

У другому колі Снігур поступилася канадійці Ребецці Маріно, Костюк програла білорусці Вікторії Азаренко, а Калініна знялася перед грою з Петрою Квітовою.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Джерело:

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікації

Щасллива лузерка

Знялися
Список учасниць Тенісна асоціація США оголосила на основі рейтингу за 18 серпня 2022 року.

Пояснення

Посилання

Зовнішні посилання
 Entry List
 Draw

Women's Singles
US Open - Women's Singles